Castelldans és un municipi de la comarca de les Garrigues.

Geografia 
 Llista de topònims de Castelldans (Orografia: muntanyes, serres, collades, indrets..; hidrografia: rius, fonts...; edificis: cases, masies, esglésies, etc).

Demografia

Llocs d'interès 
 Museu de l'Oli i del Món Rural
 Tossals Bessons
 Ermita de la Mare de Déu de Montserrat
 Les ruïnes del castell
 La font del Clinc- Clinc
 Matxerri
 Mas de Melons

Vegeu també 
 Santa Maria de Castelldans

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web de l'Ajuntament 
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Història de Castelldans